Foregger ist der Familienname folgender Personen:

 Egmont Foregger (1922–2007), österreichischer Politiker